Створ — розташування двох орієнтирів на одній лінії з оком спостерігача, а також напрямок, лінія, вертикальна площина, визначувані сполученням таких орієнтирів.
 Створ — місце, напрям у річковому руслі, де провадиться спостереження над водним режимом річки, а також напрям перетину русла греблею.
 Створ у навігації — фарватер якогось місця, визначений поєднанням спеціально встановлених знаків (створних знаків), також створом називається і сам створний знак.
 Фінішний створ — лінія фінішу.
 Створ — інша назва склепіння.

Примітки